В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Swiss Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Луїс Філд і Dinky Van Rensburg виграли титул, у фіналі перемігши пару Еліз Берджін  Бетсі Нагелсен 5–7, 7–6(2), 7–5.

Сіяні пари 

 Еліз Берджін /  Бетсі Нагелсен (фінал)
 Гелен Келесі /  Кеті Ріналді (чвертьфінал)

 Луїс Філд /  Dinky Van Rensburg (чемпіонки)
 Каті Каверзасіо /  Лаура Гарроне (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Swiss Open